La chlormanganokalite è un minerale.

Morfologia

Origine e giacitura

Collegamenti esterni 

Alogenuri (minerali)